Acquistapace ist der Nachname folgender Personen:

 Jonas Acquistapace (* 1989), deutscher Fußballspieler
 José Acquistapace († 1966), uruguayischer Politiker und Präsident der Banco Hipotecario